Club Fortuna puede referirse a:

 Club Fortuna de Gijón, extinto club futbolístico de Gijón, Asturias, que se unió al Real Sporting de Gijón;
 Club Fortuna de Vigo, extinto club futbolístico de Vigo, Galicia, origen del Real Club Celta de Vigo;
 Club Edeco P.M.D. Fortuna, extinto club futbolístico de Murcia;